Maslow ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Maslow (1908–1970), US-amerikanischer Psychologe
 Alexei Alexandrowitsch Maslow (* 1966), russischer Skirennläufer 
 Arkadi Maslow (1891–1941), Politiker
 Alexei Fjodorowitsch Maslow (1953–2022), russischer Generaloberst
 Eugene Maslov (Jewgeni Maslow; * 1959), russischer Pianist, Arrangeur und Komponist
 James Maslow (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Juri Sergejewitsch Maslow (1914–1990), russischer Sprachwissenschaftler
 Nikolai Nikolajewitsch Odojewski-Maslow (1849–1919), General der russischen Armee und Ataman
 Pawel Jewgenjewitsch Maslow (* 2000), russischer Fußballspieler
 Pjotr Pawlowitsch Maslow (1867–1946), sowjetischer Journalist und Wirtschaftswissenschaftler
 Semjon Leontjewitsch Maslow (1874–1938), russischer Politiker
 Stanislaw Maslow (* 1989), ukrainischer Leichtathlet
 Steve Maslow (* 1944), US-amerikanischer Tontechniker
 Waleri Pawlowitsch Maslow (1940–2017), russischer Fußball- und Bandyspieler
 Wassili Timofejewitsch Maslow (1895–1979), sowjetisch-russischer Generalmajor und Held der Sowjetunion 

Auch:
 Maslow (Weiler), Weiler in der Oblast Rostow

Siehe auch:
 Maslowsche Bedürfnishierarchie, sozialpsychologische Theorie
 Maslowa
 Masłowska